

Єпископи 
 Роман Касанова Касанова

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 249.980 || 250.000 || 100,0 || 477 || 407 || 70 || 524 ||  || 145 || 1.214 || 262
|-
| 1970 || 307.000 || 307.000 || 100,0 || 417 || 351 || 66 || 736 ||  || 176 || 1.300 || 245
|-
| 1980 || 308.600 || 309.800 || 99,6 || 323 || 289 || 34 || 955 ||  || 90 || 1.098 || 258
|-
| 1990 || 338.000 || 341.707 || 98,9 || 289 || 250 || 39 || 1.169 ||  || 102 || 904 || 247
|-
| 1999 || 355.368 || 357.641 || 99,4 || 253 || 219 || 34 || 1.404 || 6 || 76 || 701 || 247
|-
| 2000 || 355.368 || 357.641 || 99,4 || 257 || 215 || 42 || 1.382 || 9 || 80 || 730 || 247
|-
| 2001 || 353.015 || 357.641 || 98,7 || 234 || 206 || 28 || 1.508 || 7 || 59 || 654 || 247
|-
| 2002 || 353.362 || 357.641 || 98,8 || 231 || 201 || 30 || 1.529 || 7 || 66 || 685 || 247
|-
| 2003 || 379.721 || 383.870 || 98,9 || 225 || 195 || 30 || 1.687 || 7 || 65 || 670 || 247
|-
| 2004 || 376.184 || 383.870 || 98,0 || 225 || 192 || 33 || 1.671 || 9 || 64 || 645 || 247
|-
| 2010 || 386.000 || 408.000 || 94,6 || 206 || 170 || 36 || 1.873 || 8 || 61 || 494 || 249
|-
| 2014 || 386.700 || 409.500 || 94,4 || 180 || 148 || 32 || 2.148 || 11 || 58 || 423 || 250
|}

Посилання